Блок ада:

 Блок ада — второй студийный альбом рок-группы «Алиса»
 Блок ада 13 — фильм ужасов и боевик 2000 года режиссёра Пола Тэлбота